Ђуро Коџо је српски атлетичар и вишегодишњи репрезентативац Републике Српске и Босне и Херцеговине у дисциплини маратон и полумаратон. Рођен је 12. маја 1971. године у Бјелајцу и члан је Атлетског клуба „Петар Мркоњић“ из Мркоњић Града. На подручју општине је неколико пута проглашаван за спортисту године. Учествовао је на бројним спортским такмичењима, међу којима се посебно издвајају Летње олимпијске игре у Сиднеју 2000. и Светско првенство у атлетици у Едмонтону 2001. године. Тренутно држи рекорд у дисциплини полумаратон на нивоу Босне и Херцеговине. На 17. загребачком маратону је остварио норму за учешће на Светском атлетском првенству у Берлину 2009. године, на којем није учествовао.

Галерија

Референце

Спољашње везе 
 Профил на sports-reference.com

Рођени 1971.
Мркоњићани
Босанскохерцеговачки атлетичари
Спортисти Републике Српске
Атлетичари на Летњим олимпијским играма 2000.
Босанскохерцеговачки олимпијци на Летњим олимпијским играма 2000.
Олимпијци из Републике Српске